Joseph Cotten,  acteur américain (1905 - 1994).
 Guy Cotten,  homme d'affaires français (1936 - 2013).
Charles COTTEN,inspecteur général des PTT,directeur d'Administration centrale (1913-2002)
Yann COTTEN, journaliste,rédacteur en chef à TF1,directeur a l''INA(1941-)
 Yves Cotten,  auteur et illustrateur de livres (1967 -).
 Elizabeth Cotten, dite Libba, musicienne américaine de blues.
 Sonia Cotten, poète québécoise.